Praslin Island kan syfta på:

Geografi

Saint Lucia 

 Praslin Island (ö i Saint Lucia), Micoud,

Seychellerna 

 Praslin, ö, Grand'Anse Praslin, 
 Praslin Island Airport, flygplats, Grand'Anse Praslin, 

Robotskapade Saint Luciaförgreningar
Robotskapade Seychellernaförgreningar